Die Abfahrt im alpinen Skisport der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1976 wurde am 8. Februar um 12:30 Uhr gestartet. Austragungsort war die Piste „Hoadl“ am Axamer Lizum. Der Start befand sich auf einer Höhe von 2310 m, das Ziel auf 1610 m. Diese ergab eine Höhendifferenz von 700 m bei einer Streckenlänge von 2515 m. Insgesamt mussten 23 Tore durchfahren werden.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Abfahrt (Frauen)